Джош Биллингс (; настоящее имя Генри Уиллер Шоу Henry Wheeler Shaw;  года —  года). Он был возможно самым известным писателем комедиантом в Соединенных Штатах во второй половине 19-го столетия после Марка Твена, хотя его репутация не жила так долго после его гибели.

Биография 
Генри родился в городе Лансборо, штата Массачусетс, и работал как фермер, шахтер, исследователь, и аукционист прежде, чем он начал зарабатывать на жизнь как журналист. В 1858 под псевдонимом «Джош Биллингс» он написал первую книгу, книгу полную сленга, с эксцентричным фонетическим правописанием.

Его цитата «Всей истории мира известен лишь один пример того что нельзя купить за деньги — виляния собачьего хвоста» появляется в начале мультфильма Walt Disney Pictures «Леди и Бродяга».

Биллингс умер в прибрежном городе Монтерей, в Калифорнии 14 октября 1885 года.

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110523123555/http://etext.lib.virginia.edu/eaf/authors/hws.htm 
 http://www.quotationspage.com/quotes/Josh_Billings/ 
 http://www.joshbillings.com 

Писатели США